Тадеуш Пущиньский (,  — ) — офицер польской армии, участник Первой мировой войны и Силезских восстаний, активный деятель национального движения.

Биография 
Родился в Петроко́ве, одноимённой польской губернии, Российской империи. Там же окончил среднюю школу, в которой с ним учились будущие видные члены национального движения Стефан Ровецкий и Зигмунд Заремба. Как и Ровецкий входил в подпольную скаутскую организацию.

С 1913 года в рядах Польской социалистической партии. Был арестован, содержался в тюрьме. После освобождения переехал в Варшаву. Позднее под угрозой ареста был вынужден перебраться в Краков.

С началом Первой мировой войны, с августа 1914 года, солдатом вступает в 4-й батальон 1-й бригады Польских легионов под начало Юзефа Пилсудского. С 1915 года — член Польской военной организации в келецком округе, позже руководитель радомского представительства организации. С января 1919 года в народной милиции (в радомском районе), затем возглавляет 8-й стрелковый батальон (реорганизованный впоследствии в 79-й пехотный полк).

В период Первого силезского восстания присутствует в регионе как наблюдатель от польского министерства обороны. С апреля 1920 года входит в состав Польского комиссариата по плебисциту в Верхней Силезии. Примерно с августа 1920 года является членом Польской военной организации в Верхней Силезии. С начала 1921 года — начальник подразделения технической разведки 2-го отдела генштаба Войска Польского. В звании капитана руководит диверсионной группой «Вавельберг», чьи успешные действия 2-3 мая 1921 года стали залогом успеха Третьего силезского восстания.

За свои действия во время Силезских восстаний награждён орденом «Virtuti Militari» 5-й степени и крестом Независимости с мечами.

В 1922—1927 годах офицер генштаба Войска Польского. В 1929 году окончил Высшую военную школу, работал преподавателем в школе. Командовал батальоном в 65-м пехотном полку, позже был начальником штаба 12-й пехотной дивизии.

С октября 1936 года офицер корпуса пограничной охраны, комендант Сарнского укрепрайона, а с февраля 1938 года начальник штаба корпуса пограничной охраны. В конце февраля 1939 года в Варшаве, в возрасте 44 лет, Тадеуш Пущиньский умирает от опухоли головного мозга. Посмертно ему было присвоено звание полковника. Похоронен на кладбище Повонзки.

Комментарии

См. также 
 Группа «Вавельберг»

Литература 
 
 

Военнослужащие Польских легионов (1914–1918)
Персоналии:Спецслужбы Польши
Члены Польской военной организации